Wärmewelle bezeichnet:

 die zeitliche Entwicklung eines Temperaturfeldes, siehe Thermische Welle
 ein Zeitabschnitt mit anhaltend warmem Wetter, siehe Hitzewelle
 eine vorübergehende klimatische Erwärmung, siehe Zwischeneiszeit
 ein Heizsystem, die Wärmewellenheizung 

Siehe auch:
 Wärmestrahlung